Gostomysł (połowa IX w.) – domniemany namiestnik Nowogrodu
 Gostomysł (zm. 844) – książę Obodrytów